Shangawa peut désigner :
les Shangawa, un peuple du Nigeria.
 le shangawa (ou shanga), une langue mandée.